Скру́нда () — топоним в Латвии:

 Скрунда — город в Латвии.
 Скрунда-1 — бывший советский военный объект, ныне заброшенный жилой массив близ города Скрунда.
 Скрунда (станция) — железнодорожная станция в городе Скрунда, на линии Елгава — Лиепая.